Die Handball-Bundesliga 2000/01 war die 23. der eingleisigen Spielzeiten und die insgesamt 35. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer in der Geschichte der Bundesliga. Die Saison begann am 11. August 2000 und endete mit dem letzten Spieltag am 20. Mai 2001.

Saisonverlauf 
Zum ersten Mal spielten 20 Mannschaften um die Deutsche Meisterschaft. Der Tabellenerste am letzten Spieltag ist Deutscher Meister 2001. Aufsteiger zur neuen Saison waren die SG Solingen, die SG VfL/BHW Hameln und Eintracht Hildesheim. Außerdem fand die Ausspielung des DHB-Pokals zum 27. Mal statt.

Deutscher Meister 2001 wurde zum zwölften – gesamtdeutsch gesehen zum ersten – Mal in der Vereinsgeschichte die Mannschaft des SC Magdeburg.

Aus der Bundesliga in die 2. Bundesliga absteigen mussten der TSV Bayer Dormagen, der TuS Nettelstedt, der HC Wuppertal und Eintracht Hildesheim. 

In 380 Spielen fielen mit insgesamt 19.029 Toren (ø 50,1 pro Spiel) im Durchschnitt etwa 1,8 Tore mehr als in der Saison 1999/2000. Dabei gab es 231 Heimsiege, 37 Unentschieden und 112 Auswärtssiege. Den höchsten Heimsieg verzeichnete die SC Magdeburg am 28. Spieltag mit 35:17 gegen Eintracht Hildesheim. Den höchsten Auswärtssieg erspielte am 22. Spieltag ebenfalls die Mannschaft des SC Magdeburg mit 18:32 bei der SG Solingen. Das torreichste Spiel fand am 8. Spieltag zwischen der SG Wallau/Massenheim und dem TSV GWD Minden statt und endete 35:33. Das waren 17 Tore mehr als der Gesamtdurchschnitt. Vier Vereine standen im Verlauf der Saison an der Tabellenspitze: die HSG Nordhorn (1×), der THW Kiel (4×), die SG Flensburg-Handewitt (14×) und der SC Magdeburg (19×). Torschützenkönig wurde mit 324/76 erzielten Toren Yoon Kyung-shin vom VfL Gummersbach.

Den zum 27. Mal ausgespielten DHB-Pokal sicherte sich die Mannschaft des VfL Bad Schwartau.

Außerdem gewann die SG Flensburg-Handewitt den Europapokal der Pokalsieger und der SC Magdeburg den EHF-Pokal.

Statistik

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Spiele dieser Saison dar.Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 
Der ThSV Eisenach musste als Tabellensechzehnter in die Relegation. Der Gegner wurde in einer Qualifikation zur Relegation zwischen den Zweitplatzierten der Staffeln Nord und Süd der 2. Bundesliga gefunden. Hierzu wurden zwei Spiele ausgetragen.
Qualifikation
Nach Hin- und Rückspiel qualifizierte sich der Wilhelmshavener HV mit 48:45 (19:20 und 29:25) für die Relegation zur Bundesliga.

Relegation
Nach Hin- und Rückspiel verblieb der ThSV Eisenach mit 47:44 (25:17 und 22:27) in der Bundesliga.

Die Meistermannschaft

DHB-Pokal 
Den DHB-Pokal 2000/01 gewann die Mannschaft des VfL Bad Schwartau. Sie besiegte im Finale die Mannschaft der HSG D/M Wetzlar mit 30:23.

All-Star-Game

Weblinks 
 Bundesliga Männer 2000/01
 Zugänge und Abgänge auf einen Blick, 10. August 2000

2000
Handballsaison 2000/01